Sint-Lievenspoort, een kruispunt en verdwenen stadspoort in Gent.
 Sint-Lievenspoort vzw, een organisatie voor hulp en begeleiding aan mensen met een communicatieve beperking.